Maupas (Aube)
 Maupas (Gers)

Desambiguações de topônimos